Unenlagiinae è una sottofamiglia della famiglia dei dromaeosauridi, vissuta tra i 94 e i 70 milioni di anni fa, in America meridionale, Antartide e Madagascar. Gli animali appartenenti a questo gruppo comprendono il grande Austroraptor, con i suoi 5,8 metri di lunghezza e i più piccoli Unenlagia, Buitreraptor e Rahonavis. Di recente a questo gruppo sono stati accostati i generi Neuquenraptor, Pamparaptor e il poco conosciuto Unquillosaurus.

Tutti questi animali sono caratterizzati da caratteristiche inusuali per dromeosauridi: il muso era lungo e stretto con denti di varia misura, il che ha fatto suggerire che almeno due generi (Austroraptor e Buitreraptor) si cibassero di pesce e piccoli animali, e braccia piuttosto ridotte rispetto al resto del corpo.

Classificazione 
Durante la descrizione di Halszkaraptor, nel 2017, Cau et al. pubblicarono un'analisi filogenetica dei Dromaeosauridae, in cui i membri di Unenlagiinae sono classificati come:

Nel 2019, durante la descrizione di Hesperornithoides, molti gruppi paraviani sono stati esaminati per l'inclusione di questo nuovo genere, tra cui Unenlagiinae. L'analisi si è conclusa con l'inclusione di Rahonavis, Pyroraptor, Dakotaraptor e Ornithodesmus all'interno di Unenlagiinae.

Note

Collegamenti esterni 
 

Dromeosauridi